Il primo caso della pandemia di COVID-19 in Kenya è stato confermato il 13 marzo 2020.

Antefatti 
Il 12 gennaio 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha confermato che un nuovo coronavirus era la causa di una nuova infezione polmonare che aveva colpito diversi abitanti della città di Wuhan, nella provincia cinese dell'Hubei, il cui caso era stato portato all'attenzione dell'OMS il 31 dicembre 2019.

Sebbene nel tempo il tasso di mortalità del COVID-19 si sia rivelato decisamente più basso di quello dell'epidemia di SARS che aveva imperversato nel 2003, la trasmissione del virus SARS-CoV-2, alla base del COVID-19, è risultata essere molto più ampia di quella del precedente virus del 2003, ed ha portato a un numero totale di morti molto più elevato.

Andamento dei contagi

Cronologia

Risposta del governo 
In risposta all'aumento dei casi di coronavirus in Kenya, il 15 marzo il governo del Kenya ha chiuso tutte le scuole e ha ordinato a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato di lavorare da casa, ovunque possibile. In seguito furono imposte restrizioni di viaggio per impedire l'ingresso ai non residenti. I cittadini e i residenti kenioti si dovevano auto-mettere in quarantena per un minimo di quattordici giorni.

Il 22 marzo, in seguito alla conferma di altri otto casi, portando il totale a 16 a livello nazionale, il governo del Kenya ha introdotto misure e direttive aggiuntive per ridurre la diffusione del coronavirus nel paese. Tali misure includevano una sospensione di tutti i voli internazionali in vigore a mezzanotte del 25 marzo, ad eccezione dei voli cargo (tutte le persone che entrano nel paese saranno costrette a sottoporsi a una quarantena presso una struttura governativa). Il governo stabilì inoltre che qualsiasi persona, compresi alti funzionari governativi, che si trovasse in violazione delle misure di quarantena sarebbe stata messa in quarantena forzatamente a proprie spese. Tutti i bar rimarranno chiusi dal 22 marzo, con i ristoranti autorizzati a rimanere aperti solo per i servizi da asporto. Tutti i veicoli di servizio pubblico (vale a dire, matatus e autobus) hanno dovuto aderire alle linee guida sulla distanza dei passeggeri precedentemente stipulate il 20 marzo. Inoltre, tutti gli incontri pubblici in chiese, moschee, funerali e altrove erano limitati a non più di 15 persone e i matrimoni furono banditi.

Impatto socio-economico 
Le restrizioni ai viaggi hanno ridotto gli incassi e il lavoro delle industrie alberghiere, turistiche e floreali del Kenya. A differenza dei cittadini dei paesi industrializzati, in Kenya alcuni cittadini hanno la possibilità di passare dai lavori delle loro città ai lavori rurali per il cibo.

Note

Voci correlate 
 Pandemia di COVID-19
 Pandemia di COVID-19 nel mondo

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Kenya
Sanità in Kenya